Lefevre nebo Lefèvre (franc. fèvre, kovář) je francouzské příjmení:

 Fabien Lefèvre (* 1982) – francouzsko-americký vodní slalomář
 Jacques Lefèvre d'Étaples (asi 1455–1536) –  francouzský humanista a biblista
 Rachelle Lefevre (* 1979) – kanadská herečka
 Raymond Lefèvre (1929–2008) – francouzský hudební skladatel
 Sophie Lefèvreová (* 1981) – francouzská tenistka
 Théo Lefèvre (1914–1973) – belgický křesťanskodemokratický politik a právník

Podobná příjmení
 Lefebvre
 Le Fevre